Ballestero kan syfta på följande platser:

Spanien 

 El Ballestero, ort, Kastilien-La Mancha, Provincia de Albacete, 
 Ballestero (kommun i Spanien), Kastilien-La Mancha, Provincia de Albacete, 

Robotskapade Spanienförgreningar